Dzintars Zirnis (nato il 1977) – calciatore lettone
 Kārlis Zirnis (nato il 1977) – giocatore di hockey su ghiaccio lettone